The Gay Deceivers – cortometraggio muto del 1905
Riposo festivo (The Gay Deceivers) – cortometraggio muto del 1912
The Gay Deceivers – cortometraggio muto del 1916
Obiettori di coscienza per ragioni sessuali (The Gay Deceivers) – film del 1969